Aschehoug steht für:

 Aschehoug Verlag oder auf Norsk: Aschehoug forlag, unabhängiger Verlagskonzern in Norwegen
 Aschehoug Dansk Forlag, dänischer Verlag, heute Lindhardt og Ringhof

Aschehoug ist der Familienname folgender Personen:
 Dina Aschehoug (1861–1956), norwegische Malerin
 Édouard Aschehoug, französischer Ruderer
 Halvard Aschehoug (* 1851), norwegischer Verlagsbuchhändler
 Hieronymus Aschehoug (* 1846), norwegischer Verlagsbuchhändler
 Torkel Halvorsen Aschehoug (1822–1909), norwegischer Jurist, Sozialökonom, Historiker und Politiker